

Patronyme 
 Jasper Lefevere (né en 1988), judoka belge
 Patrick Lefevere (né en 1955), directeur sportif d'équipes cyclistes professionnelles